Километро Треинта и Дос има више значења:

 Километро Треинта и Дос, Колонија ла Унион (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Километро Треинта и Дос (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику